Бананарама () е английска женска поп група създадена в Лондон през 1981 г. от приятелките Сара Далин, Шивон Фейхи и Керен Удуърд.

Дискография

Студийни албуми 
 Deep Sea Skiving (1983)
 Bananarama (1984)
 True Confessions (1986)
 Wow! (1987)
 Pop Life (1991)
 Please Yourself (1993)
 Ultra Violet (1995)
 Exotica (2001)
 Drama (2005)
 Viva (2009)
 In Stereo (2019)

Компилации 
 Greatest Hits Collection (1988)
 Bunch of Hits (1993)
 The Very Best of Bananarama (2001)
 Venus and Other Hits (2003)
 Really Saying Something: The Platinum Collection (2005)
 Greatest Hits and More More More (2007)
 30 Years of Bananarama (2012)

Ремикс албуми 
 12" Mixes (1991)
 The Greatest Remixes Collection (1993)
 The Twelve Inches of Bananarama (2006)
 Drama Remixes, Vol. 1 (2006)

EP албуми 
 Now or Never (2012)

Други албуми 
 Master Series (1996)
 The Essentials (2002)
 The Works (2007)

Сингли

Видео албуми 
 And That's Not All... (1984)
 The Video Singles (1987)
 The Greatest Hits Collection (1988)
 30 Years of Bananarama (2012)

Турнета 
 Lovekids Tour (1988)
 Bananarama World Tour (1989)
 Ultra Violet/Dance Mix 95 Tour (1995–1996)
 Bananarama Australian Tour (1997)
 Bananarama & Culture Club UK Tour (1999)
 Drama Tour (2005–2006)
 Here and Now Tour (2007–2009)
 Viva Tour (2009–10)
 The Bananarama USA Tour (2012)
 Europe Tour (2014–2015)
 Australia Tour (2016)
 The Original Line Up UK Tour (2017)
 The Original Line Up North America Tour (2018)
 The 2019 Australian Tour (2019)

Вижте също 
 Списък с най-продаваните момичешки групи

Английски денс групи
Английски момичешки групи
Музикални групи в Лондон
Британски момичешки групи